Устајте Конгоанци () назив је за националну химну Демократске Републике Конго.

Историја 
Национална химна Демократске Републике Конго „Устајте Конгоанци” () први пут је прихваћена 30. јуна 1960. године након независности Конга од Белгије, али је променила химну у Песму Заира након што је 1971. године Конго променио име у Заир. Коначно је, садашња химна „Устајте Конгоанци”, поново успостављена након реорганизације Конга 1997. године. Текст химне, написан 1960. године, се приписује Жозефу Лутумби док је мелодију химне компоновао композитор Симон Пјер Бока ди Мпаси Лонди, исте године.

Текст химне

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Национална химна Демократске Републике Конго: Устајте Конгоанци — Аудио звук националне химне Демократске Републике Конго, са информацијама и текстом на сајту www.nationalanthems.me  
 Национална химна Демократске Републике Конго: Устајте Конгоанци — Аудио звук националне химне Демократске Републике Конго у MIDI формату, са информацијама и текстом на сајту www.nationalanthems.info  
 Национална химна Демократске Републике Конго: Устајте Конгоанци — Аудио звук националне химне Демократске Републике Конго у MP3 формату на сајту www.nationalanthems.info  
 Национална химна Заира: Песма Заира — Аудио звук бивше националне химне Демократске Републике Конго (тада Заира) у MIDI формату, са информацијама и текстом на сајту www.nationalanthems.info  
 Национална химна Заира: Песма Заира — Аудио звук бивше националне химне Демократске Републике Конго (тада Заира) у MP3 формату на сајту www.nationalanthems.info  
 Национална химна Демократске Републике Конго: Устајте Конгоанци — Аудио звук националне химне Демократске Републике Конго у MP3 формату на сајту www.szbszig.atw.hu  
 Национална химна Демократске Републике Конго: Устајте Конгоанци — Аудио звук националне химне Демократске Републике Конго у MIDI формату на сајту www.skynet.be  
 Национална химна Демократске Републике Конго: Устајте Конгоанци — Аудио звук националне химне Демократске Републике Конго у MIDI формату на сајту www.national-anthems.net  

Д
Демократска Република Конго